Václav Rabas ist der Name folgender Personen:

* Václav Rabas (Maler) (1885–1954), tschechischer Maler
 Václav Rabas (Organist) (1933–2015), tschechischer Organist